Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 952 dans le monde.

 Route régionale 952 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 952 en Grèce